

Usos comuns 
 Memória — capacidade de mental
Ou ainda
 Memória (Leiria) — freguesia portuguesa
 Memórias — género literário

Computação 
 Memória (computador)
 Memória virtual
 Memória Flash
 Memória de acesso aleatório (RAM)
 Memória somente de leitura (ROM)
 Memória paginada
 Memória compartilhada

Música 
 Memoria (álbum) —  o 3º e último álbum do grupo argentino Erreway, grava

Ver também 
 Memorial

Desambiguação